Эмре Акбаба (; род. 4 октября 1992 года, Монфермей, Франция) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника за клуб «Адана Демирспор» и сборную Турции.

Клубная карьера 
Родившийся во Франции Эмре Акбаба начинал свою карьеру футболиста в клубе турецкой Третьей лиги «Кахраманмараш ББ». В 2013 году права на него приобрёл клуб Суперлиги «Антальяспор», который сразу же отдал молодого игрока в аренду команде Второй лиги «Аланьяспор». В сезоне 2013/14 Акбаба забил 15 мячей в 32 матчах чемпионата, став лучшим бомбардиром команды в турнире и внеся существенный вклад в её итоговое продвижение в Первую лигу, хотя в плей-офф он не отметился ни одним забитым мячом.

Летом 2015 года Акбаба вернулся из аренды в «Антальяспор», а 15 августа того же года он дебютировал в главной турецкой лиге, выйдя на замену в самой концовке гостевого поединка против «Истанбул Башакшехира». В начале 2016 года Акбаба вновь был отдан в аренду «Аланьяспору». 27 мая, в финале плей-офф против «Адана Демирспора», он сравнял счёт в матче и реализовал свой удар в серии пенальти, чем способствовал первому в истории «Аланьяспора» выходу в элиту турецкого футбола. 20 августа, в первом туре, Акбаба забил свой и командный первый гол в Суперлиге, отметившись с пенальти в гостевом матче с «Бешикташем».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на mackolik.com 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Адана Демирспор»